Сергиенко Ольга Александровна — (11 сентября 1971 года, Жанатас, Джамбульская область, Казахская ССР) — мастер спорта международного класса России по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса России по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. 9-кратная чемпионка России, чемпионка и призёр Европы, чемпионка мира по паурлифтингу, участница летних Паралимпийских игр в Сиднее, Афинах и Пекине; двукратная чемпионка России по лёгкой атлетике, призёр Чемпионата мира по лёгкой атлетике, чемпионка Шестых Всемирных игр Международной спортивной Ассоциации колясочников и ампутантов (I WAS) по лёгкой атлетике в 2011 году.

Спортивная карьера 
1999 год:

1 место — Чемпионат России по пауэрлифтингу (г. Великий Новгород)

1 место — версия IPC — Чемпионат мира

2 место — Чемпионат Европы по пауэрлифтингу (г. Будапешт)

2000 год:

1 место — Чемпионат России по пауэрлифтингу (г. Пермь)

2001 год:

1 место — Чемпионат России по пауэрлифтингу (г. Калининград)

1 место — Чемпионат Европы по пауэрлифтингу (г. Будапешт)

2002 год:

1 место — Чемпионат России по пауэрлифтингу (г. Нижний Новгород)

2003 год:

1 место — Чемпионат Европы по пауэрлифтингу (Словакия, Пьештяны)

2 место — Чемпионат России по пауэрлифтингу (г. Пермь)

2004 год:

1 место — Чемпионат России по пауэрлифтингу (г. Рыбинск, Ярославская область)

2005 год:

1 место — Чемпионат России по пауэрлифтингу по пауэрлифтингу (г. Красноярск)

2 место — Чемпионат Европы по пауэрлифтингу (Португалия)

2006 год:

1 место — Чемпионат России по пауэрлифтингу (г. Суздаль)

2007 год:

1 место — Чемпионат России по лёгкой атлетике (г. Омск)

3 место — Чемпионат Европы по лёгкой атлетике (Греция, Ковала)

2008 год:

1 место — Чемпионат России по лёгкой атлетике, метание диска (г. Саратов)

1 место — Чемпионат России по лёгкой атлетике, метание копья (г. Саратов)

1 место — Чемпионат России по лёгкой атлетике, толкание ядра (г. Саратов)

2009 год:

1 место — Чемпионат России по лёгкой атлетике, метание диска (г. Чебоксары)

1 место — Чемпионат России по лёгкой атлетике, толкание ядра (г. Чебоксары)

1 место — Чемпионат России по лёгкой атлетике, метание копья (г. Чебоксары)

2 место — Чемпионат мира по лёгкой атлетике, метание копья (Индия)

3 место — Чемпионат мира по лёгкой атлетике, толкание ядра (Индия)

2011 год:

1 место — Чемпионат мира по лёгкой атлетике, метание копья (г. Шарж, ОАЭ)

2 место — Чемпионат мира по лёгкой атлетике, толкание ядра (г. Шарж, ОАЭ)

Тренер 
Тренируется под руководством Эдуарда Исакова.

Образование и работа 
1997—2003 гг. — УрГППУ, специальность экономист, преподаватель экономической теории. до 2021 года работала в должности начальника Отдела по развитию адаптивного спорта в городе Югорске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр адаптивного спорта".

Ссылки 
 
 
 
 

Легкоатлеты России
Пауэрлифтеры России